Заспи — село в Польщі, в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства.
 Заспи-Великі — село в Польщі, в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства.
 Заспи-Мале — село в Польщі, в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства.

Див. також 
 Заспа